L'économie, du grec , désigne étymologiquement « l'administration de la maison » (de , « maison », et , « loi »).

 Au sens religieux, l'économie du salut désigne le plan de Dieu pour le salut des hommes et sa réalisation, tout au long de l’histoire, c’est-à-dire sa venue dans ce monde en la personne de Jésus-Christ pour sauver les hommes.
Au sens psychologique, l'économie est la manière de diriger sa vie.
 Au sens courant, l'économie rassemble les activités humaines tournées vers la production, l'échange, la distribution et la consommation de biens et de services.
 L'économie est également la discipline académique qui étudie ces activités matérielles.

Discipline académique 

L'économie (ou sciences économiques) est une discipline académique qui étudie l'économie comme activité humaine.

Branche de l'économie comme discipline 
 Économie publique.
Économie du développement : branche de l'économie qui étudie le développement économique et social.
 Économie monétaire.
 Économie du travail : branche de l'économie qui étudie le travail.
 Économie des médias.
 économie de l'éducation : branche de l'économie qui étudie l'éducation
 économie géographique
 économie internationale
 économie politique internationale
 économie urbaine
 économie industrielle : branche de l'économie qui étudie les secteurs économiques
 économie de la culture
 économie rurale,
 économie résidentielle,
 économie spatiale
économie de l'environnement
économie écologique
économie militaire

Approche de l'économie comme discipline 

 économie classique,
 économie fonctionnelle,
 économie formelle,
 économie hétérodoxe,
 économie institutionnelle,
 économie libérale,
 économie néo-classique,
 économie normative,
 économie politique,
 économie positive et normative
 économie quantitative,
 économie expérimentale
 économie comportementale
 économie des contrats
 théorie des mécanismes d'incitation
 économie des conventions
 Historicisme#Les critiques du libéralisme classique

Comportement de consommation 

Le terme d'économie renvoie aussi au fait d'utiliser les ressources de manière parcimonieuse :

 économie d'énergie
 économie d'échelle
 économie (utilisation parcimonieuse)

Activité humaine 

 économie : activité humaine qui consiste à produire, distribuer, échanger et consommer des produits et services.

 économie agricole
 économie linéaire
 économie collaborative
 économie écologique
 économie familiale
 économie domestique
 économie parallèle
 économie souterraine
 économie de subsistance
 économie informelle

Systèmes économiques 

 économie capitaliste
 économie collectivisée
 économie communiste

Etat d'une économie 

 économie émergente
 économie fermée
 économie ouverte
 économie libre
 économie marchande
 économie de marché
 économie marxiste
 économie mixte
 économie participative
 économie planifiée
 économie quaternaire
 économie du savoir
 économie sociale et solidaire
 économie sociale marchande
 économie sociale de marché
 économie socialiste
 économie socialiste de marché
 économie post-industrielle

Ensemble des activités économiques dans une zone géographique 

On parle de l'économie d'un pays, d'une ville ou d'une région pour désigner l'ensemble des activités économiques dans cette zone géographique.

 l'économie mondiale
 l'économie-monde
 économie globalisée
 économie globale

 En Afrique
 économie des Comores
 économie de la Tunisie

 En Amérique du Nord
 économie américaine
 économie nord-américaine
 économie canadienne
 économie québécoise
 économie des États-Unis
 économie des Iroquois

 En Amérique centrale
 économie d'Antigua-et-Barbuda
 économie cubaine
 économie d'Haïti

 En Amérique du Sud
 économie Argentine
 économie Vénézuélienne

 En Asie
 économie afghanistan
 économie birmane
 économie chinoise
 économie de la République populaire de Chine
 économie israélienne
 économie japonaise
 économie d'Oman
 économie sud-coréenne

 En Europe
 économie de l'Europe
 économie de l'Union européenne
 économie d'Andorre
 économie allemande
 économie britannique
 économie wallonne
 économie espagnole
 économie de la France
 économie d'Aquitaine
 économie d'Eure-et-Loir
 économie des Landes
 économie lyonnaise
 économie niçoise
 économie toulousaine
 économie islandaise
 économie néerlandaise
 économie de la Russie
 économie soviétique
 économie de la Serbie
 économie suisse
 économie tchécoslovaque

 En Océanie
 Économie de l'Australie
 économie néo-zélandaise
 économie de la Nouvelle-Calédonie

Ensemble des activités économiques dans un secteur économique 

 économie de la construction automobile
 économie numérique,
 économie réelle
 économie des technologies de l'information et de la communication
 économie virtuelle,
 économie des territoires,
 économie du savoir

Œuvres 

 L'Économique : ouvrage de Xénophon
 Les Économiques : ouvrage du pseudo-Aristote

Revues d'économie 
 Économie et statistique : revue d'économie et statistique publiée par l'Insee

Autres significations 

 économie sacramentelle : concept dans la religion catholique
 économie du salut : concept dans la religion catholique
 économie psychique : concept de métapsychologie

Notes et références

Voir aussi